Мисс Земля 2021 () — прошедший 21-й международный конкурс красоты Мисс Земля. Второй год подряд, когда мероприятие и ночь коронации проводились виртуально из-за продолжающейся пандемии COVID-19 Это первая победа представительницы Белиз на этом конкурсе красоты и в Большой четвёрке конкурсов красоты

В том же мероприятии были коронованы и другие победительницы: Стефани Зрейк (Мариса Батлер) из США – Воздух, Ромина Денекен из Чили – Вода и Джарират Петсом из Таиланда – Огонь.

Участницы из 89 стран и территорий приняли в конкурсе, превзойдя предыдущий рекорд в 88 участников в 2007 году и 2013 году.

Результаты

Итоговый результат 

§ – победители в номинации Best Eco-Video автоматически входят в Топ 20Δ – победительница Выбор зрителя

Порядок объявлений

Топ 20
 Европа
 
 
 

 
 
 Африка
 
 
 
  
 Азия и Океания
 
 
 
 
 
 Америки

Топ 8

Топ 4

Мероприятия перед конкурсом

Медалисты

Участницы 
Список участниц:

Заметки

Дебютировали

Вернулись 

Последний раз участвовали в 2004 году:
 
 Последний раз участвовали в 2006 году:
 
 Последний раз участвовали в 2014 году:
 
 Последний раз участвовали в 2016 году:
 
 Последний раз участвовали в 2017 году:
 
 
 
 
 Последний раз участвовали в 2018 году:
 
 
 Последний раз участвовали в 2019 году:

Обозначения 
 — Ниша Таянантан была выбрана «Мисс Земля Малайзия 2020/2021» компанией «Double Event Management». Она была одной из шести финалисток конкурса «Мисс Мира Малайзия 2019» и коронована как «Мисс Земля Малайзия 2020»
 — Павликова Юлия мировая рекордсменка, победительница конкурсов «World Next Top Model» в Ливане, «Super Model Globe» в Индии, «Lady Universe» в Болгарии. Первая за 16 лет представила Болгарию на «Мисс Земля».

Замены 
 – Дестини Вагнер заменила Аарти Соокнандан, которая "попросила отстранить организацию "Мисс Земля Белиз" от представления Белиза на конкурсе "Мисс Земля 2021", - говорится в заявлении организации в социальных сетях
 – Алиса Ли заменила Лауру Пастор, как сказано в пресс-релизе организации через их официальный аккаунт Instagram, что последняя больше подходит для участия в живом конкурсе, чем в виртуальном.
 – Анастасия Альмяшева заменила Альбину Королеву, победительницу Краса России 2020. Альмяшева завоевала "Юная красота 2020".

См. также 
 Мисс интернешнл 2021 (перенесён на 2022 год)
 Мисс мира 2021
 Мисс Вселенная 2021

Примечания

Комментарии

Сноски

Ссылки 
 

2021
События 21 ноября
Ноябрь 2021 года